Campiglia ist Namensteil der italienischen Gemeinden

Campiglia Cervo (Provinz Biella, Piemont)
Campiglia dei Berici (Provinz Vicenza, Venetien)
Campiglia Marittima (Provinz Livorno, Toskana)

sowie der Ortsteile:

Campiglia (La Spezia) (auch Camiglia Tramonti genannt, Ortsteil der Gemeinde La Spezia, Ligurien)
Campiglia (auch Campiglia dei Foci genannt, Ortsteil der Gemeinde Colle di Val d’Elsa, Toskana)
Campiglia d’Orcia (Ortsteil der Gemeinde Castiglione d’Orcia, Toskana)
Campiglia Soana (Ortsteil der Gemeinde Valprato Soana, Piemont)

Es ist auch der Name des italienischen Kupferstechers Giovanni Domenico Campiglia (1692–1775)